Гран-при Италии 2012 года (официально  LXXXIII 2012 Gran Premio Santander d’Italia ) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 7 сентября по 9 сентября 2012 года на трассе «Монца», Монца, Италия.

Победителем гонки стал обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон (McLaren). К слову, первую линию стартового поля с ним разделил его партнёр по команде Дженсон Баттон. Эта победа стала третьей у Хэмилтона в нынешнем сезоне и двадцатой победой в его карьере. Вторым к финишу гонки пришёл Серхио Перес (Sauber), проведший крайне успешную гонку — стартовав с двенадцатой позиции стартового поля и сумев пробиться на второе итоговое место. Третье место на подиуме завоевал текущий лидер чемпионата Фернандо Алонсо (Ferrari).

«Быстрый круг» установил Нико Росберг (Mercedes) — 1:27,239 (53 круг).

Предыдущий Гран-при Италии «Формулы-1» состоялся 11 сентября 2011 года на этой же трассе.

Штрафы гонщиков

Перед Гран-при Италии 
 Гонщик команды Lotus Ромен Грожан не был допущен к участию в нынешнем Гран-при Италии. Так он был наказан за инцидент на первом круге гонки (в месте трассы под названием La Source hairpin) предыдущего Гран-при сезона — Гран-при Бельгии, когда автомобиль, гонщикируемый Грожаном, стал виновником массового столкновения, выбив из дальнейшей борьбы сразу четырёх гонщиков. Одному из них — Фернандо Алонсо (Ferrari) пришлось посетить медицинский центр при автодроме. После осмотра гонщика врачебным персоналом, засвидетельствовавшим отсутствие каких-либо серьёзных повреждений, Фернандо был выписан спустя небольшое время.
 Стюарды, после разбора этого инцидента, обвинили в случившемся Ромена Грожана, на которого был наложен штраф — 50000 € и пропуск следующего Гран-при. Вместо него на старт Гран-при Италии вышел тест и резервный гонщик команды Lotus Жером Д'Амброзио.

 Пастор Мальдонадо (Williams) получил штраф — потеря десяти стартовых мест, который был наложен на Пастора стюардами по итогам расследования всех инцидентов прошлого Гран-при сезона, в которых, так или иначе, участвовал Мальдонадо: потеря пяти мест — за фальстарт, допущенный им на старте гонки, и ещё потеря пяти мест — за его столкновение с автомобилем Тимо Глока (виновным в котором стюарды признали именно Пастора), которое случилось сразу после стартового инцидента, устроенного Роменом Грожаном.

По ходу Гран-при Италии 
 Пол ди Реста (Force India) был оштрафован стюардами потерей пяти стартовых мест за замену коробки передач на его автомобиле, которая была проведена на предквалификационных утренних заездах в субботу. Этот штраф стал для Пола ди Ресты уже вторым штрафом за замену коробки передач в текущем сезоне.

Квалификация 

Примечания:
 1.  Пол ди Реста оштрафован потерей пяти стартовых позиций за замену коробки передач.
 2.  Пастор Мальдонадо оштрафован потерей десяти стартовых позиций: пять — за фальстарт и пять — за инцидент с Тимо Глоком. Оба инцидента произошли на предыдущей гонке сезона — Гран-при Бельгии.
 3.  Жером Д'Амброзио заменил на одну гонку Ромена Грожана, который был наказан по решению стюардов пропуском следующей гонки за инцидент на предыдущем Гран-при сезона.
 4.  Нико Хюлькенберг не смог установить ни одного времени своего круга, так как его автомобиль остановился прямо на трассе в ходе первого сегмента квалификации. Это произошло из-за проблем с коробкой передач. Ввиду того, что гонщику так и не удалось самостоятельно тронуть с места свой автомобиль, он не смог продолжить участие в квалификации. Несмотря на то, что он не попал в квалификационные 107 % от времени победителя квалификации, специальным решением стюардов он был допущен к старту гонки в «Монце» и стартовал с последней, 24-й позиции.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}
Примечания:
 1.  Гонщик не финишировал, но классифицирован, так как им пройдено более 90 % гоночной дистанции.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Италии